KSK kan syfta på:

 KSK Bandy – namnet på bandysektionen i den svenska sportklubben Katrineholms SK
 KSK Beveren – en tidigare belgisk fotbollsklubb
 KSK – en svensk idrottsklubb från Karlskoga, se Karlskoga SK
 KSK – ett specialförband i tyska försvarsmakten Bundeswehrs, se Kommando Spezialkräfte
 KSK – en sportklubb i Kållered, se Kållereds SK